Kreutzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kreutzberger (1880–1949), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Hans Kreutzberger (1891–1970), deutscher Landrat
 Hans Kreutzberger (Maler) (1911–1996), deutscher Maler
 Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld (* 1940), Künstlername Don Francisco (Fernsehmoderator), chilenischer Fernsehmoderator
 Paul Kreutzberger († 1681), deutscher Formschneider und Illustrator
 Waldemar Kreutzberger (* 1930), deutscher Politiker (NDPD)
Siehe auch:

 Creutzberger
 Creuzberger